Літвак — прізвище єврейського походження

 Літвак Борис Давидович (1930—2014) — голова правління Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє».
 Анатоль Літвак (1902—1974) — американський кінорежисер.
 Паул Літвак — литовський радянський кіноактор
 Літваков Моше

Див. також 
 Літваки
 Литвак Олег Михайлович (1949-2019) — український правник
 Литвяк
Єврейські прізвища